Opowiastki z krypty (ang. New Tales from the Cryptkeeper, 1993-1999) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale Canal+, MiniMax i KidsCo.

Fabuła 
Jest to animowana wersja bardzo popularnego swego czasu, serialu grozy "Opowieści z krypty". Jednak w porównaniu z oryginałem, mocno złagodzona. Straszne historie także opowiadane są przez Strażnika Krypty.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne zakończone w 2000